

Communes françaises 
 Montigné, en Charente
 Montigné, ancienne commune dans les Deux-Sèvres, fusionnée dans Celles-sur-Belle
 Montigné-le-Brillant, dans la Mayenne
 Montigné-lès-Rairies, en Maine-et-Loire
 Montigné-sur-Moine, ancienne commune en Maine-et-Loire, fusionnée dans Montfaucon-Montigné

Voir aussi 
 Montignez